Осун (або Ошун):
 Осун (богиня) — богиня родючості з пантеону богів народу йоруба.
 Осун (штат) — штат у Нігерії.
 Осун (річка) — річка у Нігерії.
 Осун-Осогбо — священний гай біля міста Ошогбо присвячений богині Осун.